Канкабдзонот има више значења:

 Канкабдзонот (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Канкабдзонот (Калотмул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабдзонот (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Канкабдзонот (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику